Världsmästerskapet i handboll för herrar spelades i Tunisien den 23 januari till 6 februari 2005.

Vinnaren blev Spanien, Kroatien tog silver och Frankrike bronset.

Sverige kom sist i sin grupp i mellanrundan och det blev en elfte plats till slut. Finalen spelades söndagen 6 februari 2005. Spanien vann över Kroatien, blev världsmästare och är direktkvalificerat till nästa världsmästerskap.

Först spelas ett gruppspel i fyra grupper om sex lag. De tre bästa lagen i varje grupp går sedan vidare till en mellanrunda och tar med sig resultaten från matcherna mot de andra vidarekvalificerade lagen i gruppen. 

I mellanrundan möts grupp A/B-lagen och C/D-lagen. 
De två bästa i varje mellanrundegrupp går sedan till semifinal, där ettan i den ena gruppen möter tvåan i de andra och vice versa. Resten av mellanrundelagen spelar placeringsmatcher, 5–12:e plats.

Spelartrupper 
Spelartrupper under världsmästerskapet i handboll för herrar 2005

Kval 
Kvalspelet till världsmästerskapet i handboll för herrar 2005

Grupperna 
 Första gruppspelet
Grupp A : , , , , , 

Grupp B : , , , , , 

Grupp C : , , , , , 

Grupp D : , , , , , 

 Mellanrundan
 Grupp I : , , , , , 
 Grupp II : , , , , ,

Första gruppspelet

Grupp A

Grupp B

Grupp C

Grupp D

Mellanrundan 
Lag som spelade i samma grupp i första gruppspelet har resultaten med sig från den gruppen mot lag som kvalificerat sig för mellanrundan. Dessa resultat är skrivna i kursiv stil.

Grupp I

Grupp II

Placeringsmatcher 
Matcherna spelades den 5 februari 2005.

Match om elfteplats

Match om niondeplats

Match om sjundeplats

Match om femteplats

Slutspel 
Slutspelet spelades i Radès.

Slutspelsträd

Semifinaler 
5 februari

Bronsmatch 
6 februari

Final 
6 februari

Slutställning och skytteligan

Anmärkningslista

Externa länkar 
 Världsmästerskapet i handboll för herrar 2005
 IHF:s resultatservice för världsmästerskapet i handboll för herrar 2005
 Världsmästerskapet i handboll för herrar 2005

2005 i Tunisien
Internationella handbollstävlingar i Tunisien
Handbollssäsongen 2004/2005
Sportevenemang i Tunis
2005